Amerikai Egyesült Államok
Arcola (Alabama)
Arcola (Georgia)
Arcola (Illinois)
Arcola (Indiana)
Arcola (Kalifornia)
Arcola (Louisiana)
Arcola (Minnesota)
Arcola (Missouri)
Arcola (New Jersey)
Arcola (Nyugat-Virginia)
Arcola (Pennsylvania)
Arcola (Texas)
Arcola (Virginia)

Arcola (Olaszország)
Egyéb
Arcola (zeneműkiadó)